Акшуат — название населённых пунктов в России:

 Акшуат — деревня в Бугульминском районе Татарстана.
 Акшуат — село в Барышском районе Ульяновской области.